Андрей Силкин (род. 20 июля 1974, Верещагино) — российский  и продюсер. Известен как постановщик телесериала «Маргоша» (второй и третий сезоны). Окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров (мастерскую П. Тодоровского, Н. Рязанцевой). Был вторым режиссёром у Андрея Кавуна, Станислава Говорухина, Сергея Боброва. В 2008 году дебютировал как режиссёр-постановщик телефильмом «Заза». После был приглашён для съёмок второго сезона телесериала «Маргоша», где остался режиссёром и на третьем сезоне.

Фильмография

Режиссёр-постановщик 
 2008 — Заза
 2009 — Суд
 2011 — Купидон
 2012 — Сделка
 2013 — Думай как женщина
 2014 — Практика
 2014 — Дневник мамы первоклассника
 2014 — Беспокойный участок
 2016 — Мама Лора
 2017 — Война и мир супругов Торбеевых
 2017 — Золотая парочка
 2018 — Галка и Гамаюн
 2018 — Нулевой цикл
 2019 — Кассирши
 2019 — Солёная карамель
 2019 — Горная болезнь
 2019 — Правда
 2019 — Семья на год
 2019 — Красавица и воры
 2020 — Жить с Надеждой (мини-сериал)
 2020 — Стань моей тенью (мини-сериал)
 2020 — 18-летний олигарх (мини-сериал)
 2021 — Спасти маму
 2021 — Любовь с первого взгляда (сериал)
 2021 — Номер 69 (сериал)
 2021 — Разворот (мини-сериал)

Продюсер 
 2009 — Маргоша

Примечания

Ссылки 
 Андрей Силкин на сайте kino-teatr.ru

Выпускники Высших курсов сценаристов и режиссёров